Babynino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Babynino (Kaluga, Dorf), Dorf in der Oblast Kaluga
 Babynino (Kaluga, Siedlung), Siedlung und Rajonverwaltungssitz in der Oblast Kaluga
 Babynino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Babynino (Moskau, Moschaiski), Dorf in der Oblast  Moskau, Moschaiski rajon
 Babynino (Moskau, Schaturski), Dorf in der Oblast Moskau, Schaturski rajon
 Babynino (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Babynino (Twer), Dorf in der Oblast Twer